Who We Are – album di Hope Partlow
Who We Are – album dei Lifehouse
Who We Are – album dei Flyleaf
Who We Are – singolo dei Boyzone
Who We Are – singolo di Jessica Simpson
Who We Are – singolo degli Switchfoot
 Who We Are – singolo di Jessika del 2018